Le terme « trav » peut faire référence à :
 un trav, diminutif de travesti ;
  (né en 1987), rappeur, chanteur, auteur-compositeur, réalisateur artistique et acteur américain ;
  (né en 1988), chanteur, auteur-compositeur et rappeur américain ;
  ;
 le , colline cambodgienne ;
 , album norvégien de 1991.

Voir aussi